Ministerium für Volksbildung steht für:

Deutschland:
 (Preußisches) Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung (1918–1934), siehe Preußisches Ministerium der geistlichen, Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten
 Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung (1934–1945)
 Ministerium für Volksbildung (DDR) (1949–1989/90)
 Sächsisches Ministerium für Volksbildung (1923–1952), siehe Sächsisches Staatsministerium für Kultus #Vorgängerbehörden
 Ministerium für Volksbildung und Justiz in Thüringen (1920–1952), siehe Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport #Geschichte

Russland:
 Ministerium für Volksbildung des Russischen Reiches (MNP; 1802–1817; 1824–1917), russisch Министерство народного просвещения Российской империи (МНП)
 Ministerium für religiöse Angelegenheiten und Volksbildung (1817–1824), russisch Министерство духовных дел и народного просвещения Российской империи
 Ministerium für Volksbildung der Provisorischen Regierung (1917), russisch Министерство народного просвещения Временного правительства
 Volkskommissariat für Bildung der RSFSR (1917–1946)

Siehe auch
 Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (Drittes Reich 1933–1945)
 Volksaufklärungsministerium (Begriffsklärung)